Rudolfshof bezeichnet Orte in Deutschland un Polen:
 Rudolfshof, ein Ortsteil der Stadt Lauf im Landkreis Nürnberger Land in Deutschland
 Rudolfshof, der deutsche Name von Rudawki im Powiat Starogardzki in Polen
 Rudolfshof, der deutsche Name eines Wohnplatzes bei Dzikowo im Powiat Toruński in Polen